Rocholl är ett efternamn, som burits av bland andra:

 Horst Rocholl (1908–2004), tysk medicinare
 Jörg Rocholl (född 1973), tysk nationalekonom
 Ludwig Rocholl (1850–1910), preussisk general
 Rudolf Rocholl (1822–1905), tysk luthersk teolog